Алекса́ндр Ильи́ч Смирно́в:
 Смирнов, Александр Ильич (1909—1977) — советский актёр.
 Смирнов, Александр Ильич (род. 1949) — советский и российский химик, ректор Иркутского государственного университета.